Miejscowości i ich części w Polsce
 Przechody – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Gródek 
 Przechody – wieś w woj. podlaskim, w pow. grajewskim, w gminie Grajewo
 Przechody – przysiółek wsi Nowosady w woj. podlaskim, w pow. hajnowskim, w gminie Hajnówka

 Miejscowości na Ukrainie
 Przechody – wieś w rejonie czortkowskim należącym do obwodu tarnopolskiego

 Miejscowości na Białorusi
 Przechody – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Koroby

 Zobacz też
 Przechód